Il doppio del torneo di tennis Virginia Slims of Houston 1976, facente parte del WTA Tour 1976, ha avuto come vincitrici Rosie Casals e Françoise Dürr che hanno battuto in finale Chris Evert e Martina Navrátilová 6-0, 7-5.

Teste di serie 

 Rosie Casals /  Françoise Dürr (Campionesse)
 Chris Evert /  Martina Navrátilová (finale)

 Ol'ga Morozova /  Betty Stöve (quarti di finale)
 Sue Barker /  Glynis Coles (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Virginia Slims of Houston 1976